Gone Gone Gone – album degli Everly Brothers del 1964
 Gone Gone Gone – singolo degli Everly Brothers del 1964
 Gone, Gone, Gone – singolo dei Bad Company del 1979
 Gone, Gone, Gone – singolo di Johnny Mathis del 1979
 Gone, Gone, Gone – singolo di Phillip Phillips del 2013
 Dimentica (Gone, Gone, Gone) – episodio della quinta stagione della serie televisiva True Blood

Pagine correlate 
 Gone